Soblinec je naselje u sastavu Grada Zagreba. Nalazi se u gradskoj četvrti Sesvete.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 782 stanovnika te 204 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 978 stanovnika.

Izvori
 Statistički ljetopis Zagreba 2007. 

Naselja u Gradu Zagrebu
Sesvete